hrabstwo Roberts (ang. Roberts County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Roberts (ang. Roberts County) w USA, w stanie Teksas